C27 steht für:
 Chrysler C27, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1940
 HMS C27, ein britisches U-Boot
 Caldwell 27, ein astronomischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C-27 steht für:
 Alenia C-27J, ein militärisches Mehrzwecktransportflugzeug
 Aeritalia G.222 (C-27A), ein militärisches Mehrzwecktransportflugzeug

C 27  steht für:
 Caspar C 27, ein militärisches Schulflugzeug

C27